Libanotis laticalycina är en flockblommig växtart som beskrevs av R.H.Shan och M.L.Sheh. Libanotis laticalycina ingår i släktet Libanotis och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
laticalycina